elektromágneses sugárzás, különböző energiájú fotonok árama
 gamma-sugárzás
 Cserenkov-sugárzás, egy közegben a közegbeli fénysebességnél gyorsabban haladó részecske által kibocsátott elektromágneses sugárzás
 szinkrotronsugárzás, gyorsuló töltött részecskék által kibocsátott elektromágneses sugárzás
 hősugárzás, a testek hőmérsékletük miatti elektromágneses sugárzása, lásd: infravörös sugárzás
 ultraibolya sugárzás a látható fénynél rövidebb hullámhosszú sugárzás
 fény, látható (vizuális) sugárzás
 infravörös sugárzás a látható fénynél hosszabb hullámhosszú sugárzás
 kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás
 kozmikus sugárzás
 radioaktivitás
 alfa-sugárzás
 béta-bomlás
 neutronsugárzás
 katódsugárzás
 ionizáló sugárzás, olyan részecskeáram, amely ionizációt okoz 
 nem-ionizáló sugárzás, elektromágneses hullám, amelynek nincs elég energiája, hogy ionizálja az élő anyagot
 gravitációs hullám, ritkán gravitációs sugárzás, az általános relativitáselmélet által előrejelzett sugárzás
 részecskesugárzás, mindenféle sugárzás, amelyben az egyes összetevők részecskeként viselkednek
sugárzott energia, elektromágneses sugárzás (a teljesítmény időintegrálja)
 adaptív radiáció állatfajok elterjedésének tudománya

Jegyzetek